Haugaard ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Christian Haugaard (1923–2009), dänisch-US-amerikanischer Autor
 Jacob Haugaard (* 1952), dänischer Comedian, Schauspieler und Politiker
 Svend Haugaard (1913–2003), dänischer Politiker
 William Haugaard (1889–1948), US-amerikanischer Architekt